

242001–242100 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 242001 ||  || 18 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=002 bgcolor=#F1F1F1
| 242002 ||  || 4 ago 2002 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=003 bgcolor=#F1F1F1
| 242003 ||  || 6 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=004 bgcolor=#E3E3E3
| 242004 ||  || 5 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=005 bgcolor=#F1F1F1
| 242005 ||  || 11 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=006 bgcolor=#F1F1F1
| 242006 ||  || 12 ago 2002 || Socorro || LINEAR || Hygiea || 
|-id=007 bgcolor=#F1F1F1
| 242007 ||  || 12 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=008 bgcolor=#E3E3E3
| 242008 ||  || 9 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=009 bgcolor=#FAFAFA
| 242009 ||  || 13 ago 2002 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=010 bgcolor=#F1F1F1
| 242010 ||  || 14 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=011 bgcolor=#F1F1F1
| 242011 ||  || 14 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=012 bgcolor=#E3E3E3
| 242012 ||  || 13 ago 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=013 bgcolor=#F1F1F1
| 242013 ||  || 14 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=014 bgcolor=#F1F1F1
| 242014 ||  || 13 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=015 bgcolor=#F1F1F1
| 242015 ||  || 8 ago 2002 || Palomar || S. F. Hönig || — || 
|-id=016 bgcolor=#E3E3E3
| 242016 ||  || 8 ago 2002 || Palomar || S. F. Hönig || — || 
|-id=017 bgcolor=#E3E3E3
| 242017 ||  || 7 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=018 bgcolor=#F1F1F1
| 242018 ||  || 16 ago 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || Eos || 
|-id=019 bgcolor=#F1F1F1
| 242019 ||  || 16 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=020 bgcolor=#F1F1F1
| 242020 ||  || 20 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=021 bgcolor=#E3E3E3
| 242021 ||  || 26 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=022 bgcolor=#E3E3E3
| 242022 ||  || 26 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=023 bgcolor=#F1F1F1
| 242023 ||  || 29 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=024 bgcolor=#F1F1F1
| 242024 ||  || 29 ago 2002 || Palomar || R. Matson || — || 
|-id=025 bgcolor=#E3E3E3
| 242025 ||  || 29 ago 2002 || Palomar || S. F. Hönig || — || 
|-id=026 bgcolor=#F1F1F1
| 242026 ||  || 16 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=027 bgcolor=#F1F1F1
| 242027 ||  || 16 ago 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=028 bgcolor=#F1F1F1
| 242028 ||  || 17 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=029 bgcolor=#F1F1F1
| 242029 ||  || 30 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=030 bgcolor=#F1F1F1
| 242030 ||  || 16 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=031 bgcolor=#E3E3E3
| 242031 ||  || 18 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=032 bgcolor=#E3E3E3
| 242032 ||  || 30 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=033 bgcolor=#F1F1F1
| 242033 ||  || 27 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=034 bgcolor=#F1F1F1
| 242034 ||  || 16 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=035 bgcolor=#F1F1F1
| 242035 ||  || 30 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=036 bgcolor=#FAFAFA
| 242036 ||  || 4 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=037 bgcolor=#F1F1F1
| 242037 ||  || 4 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=038 bgcolor=#F1F1F1
| 242038 ||  || 5 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=039 bgcolor=#F1F1F1
| 242039 ||  || 5 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=040 bgcolor=#F1F1F1
| 242040 ||  || 4 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=041 bgcolor=#F1F1F1
| 242041 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=042 bgcolor=#E3E3E3
| 242042 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=043 bgcolor=#E3E3E3
| 242043 ||  || 8 set 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=044 bgcolor=#E3E3E3
| 242044 ||  || 11 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=045 bgcolor=#F1F1F1
| 242045 ||  || 10 set 2002 || Haleakala || NEAT || Phocaea || 
|-id=046 bgcolor=#F1F1F1
| 242046 ||  || 10 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=047 bgcolor=#F1F1F1
| 242047 ||  || 10 set 2002 || Palomar || NEAT || Phocaea || 
|-id=048 bgcolor=#F1F1F1
| 242048 ||  || 11 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=049 bgcolor=#E3E3E3
| 242049 ||  || 11 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=050 bgcolor=#F1F1F1
| 242050 ||  || 14 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=051 bgcolor=#E3E3E3
| 242051 ||  || 15 set 2002 || Haleakala || NEAT || Brangane || 
|-id=052 bgcolor=#F1F1F1
| 242052 ||  || 14 set 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=053 bgcolor=#F1F1F1
| 242053 ||  || 14 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=054 bgcolor=#F1F1F1
| 242054 ||  || 14 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=055 bgcolor=#E3E3E3
| 242055 ||  || 3 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=056 bgcolor=#F1F1F1
| 242056 ||  || 10 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=057 bgcolor=#F1F1F1
| 242057 ||  || 27 set 2002 || Palomar || NEAT || Flora || 
|-id=058 bgcolor=#F1F1F1
| 242058 ||  || 27 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=059 bgcolor=#F1F1F1
| 242059 ||  || 28 set 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=060 bgcolor=#E3E3E3
| 242060 ||  || 28 set 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=061 bgcolor=#F1F1F1
| 242061 ||  || 16 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=062 bgcolor=#E3E3E3
| 242062 ||  || 1 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=063 bgcolor=#F1F1F1
| 242063 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=064 bgcolor=#FAFAFA
| 242064 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=065 bgcolor=#E3E3E3
| 242065 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=066 bgcolor=#F1F1F1
| 242066 ||  || 2 out 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=067 bgcolor=#F1F1F1
| 242067 ||  || 2 out 2002 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=068 bgcolor=#F1F1F1
| 242068 ||  || 1 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=069 bgcolor=#E3E3E3
| 242069 ||  || 3 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=070 bgcolor=#FAFAFA
| 242070 ||  || 4 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=071 bgcolor=#E3E3E3
| 242071 ||  || 4 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=072 bgcolor=#E3E3E3
| 242072 ||  || 4 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=073 bgcolor=#F1F1F1
| 242073 ||  || 5 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=074 bgcolor=#F1F1F1
| 242074 ||  || 3 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=075 bgcolor=#E3E3E3
| 242075 ||  || 4 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=076 bgcolor=#F1F1F1
| 242076 ||  || 13 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=077 bgcolor=#E3E3E3
| 242077 ||  || 4 out 2002 || Socorro || LINEAR || Maria || 
|-id=078 bgcolor=#F1F1F1
| 242078 ||  || 3 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=079 bgcolor=#F1F1F1
| 242079 ||  || 5 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || Pallas || 
|-id=080 bgcolor=#F1F1F1
| 242080 ||  || 3 out 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=081 bgcolor=#F1F1F1
| 242081 ||  || 7 out 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=082 bgcolor=#E3E3E3
| 242082 ||  || 6 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=083 bgcolor=#F1F1F1
| 242083 ||  || 7 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=084 bgcolor=#F1F1F1
| 242084 ||  || 8 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=085 bgcolor=#E3E3E3
| 242085 ||  || 6 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=086 bgcolor=#E3E3E3
| 242086 ||  || 10 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=087 bgcolor=#E3E3E3
| 242087 ||  || 10 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=088 bgcolor=#FAFAFA
| 242088 ||  || 10 out 2002 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=089 bgcolor=#F1F1F1
| 242089 ||  || 10 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=090 bgcolor=#F1F1F1
| 242090 ||  || 13 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=091 bgcolor=#F1F1F1
| 242091 ||  || 12 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=092 bgcolor=#F1F1F1
| 242092 ||  || 15 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=093 bgcolor=#E3E3E3
| 242093 ||  || 10 out 2002 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=094 bgcolor=#F1F1F1
| 242094 ||  || 10 out 2002 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=095 bgcolor=#E3E3E3
| 242095 ||  || 4 out 2002 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=096 bgcolor=#F1F1F1
| 242096 ||  || 28 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=097 bgcolor=#F1F1F1
| 242097 ||  || 30 out 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=098 bgcolor=#E3E3E3
| 242098 ||  || 30 out 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=099 bgcolor=#E3E3E3
| 242099 ||  || 31 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=100 bgcolor=#E3E3E3
| 242100 ||  || 31 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|}

242101–242200 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 242101 ||  || 31 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=102 bgcolor=#F1F1F1
| 242102 ||  || 31 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=103 bgcolor=#F1F1F1
| 242103 ||  || 29 out 2002 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=104 bgcolor=#FAFAFA
| 242104 ||  || 4 nov 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=105 bgcolor=#E3E3E3
| 242105 ||  || 4 nov 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=106 bgcolor=#E3E3E3
| 242106 ||  || 5 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=107 bgcolor=#F1F1F1
| 242107 ||  || 5 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=108 bgcolor=#F1F1F1
| 242108 ||  || 6 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=109 bgcolor=#F1F1F1
| 242109 ||  || 8 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=110 bgcolor=#FAFAFA
| 242110 ||  || 7 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=111 bgcolor=#E3E3E3
| 242111 ||  || 7 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=112 bgcolor=#FAFAFA
| 242112 ||  || 11 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=113 bgcolor=#E3E3E3
| 242113 ||  || 11 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=114 bgcolor=#E3E3E3
| 242114 ||  || 12 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=115 bgcolor=#F1F1F1
| 242115 ||  || 13 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=116 bgcolor=#F1F1F1
| 242116 ||  || 6 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=117 bgcolor=#F1F1F1
| 242117 ||  || 7 nov 2002 || Kitt Peak || M. W. Buie || — || 
|-id=118 bgcolor=#F1F1F1
| 242118 ||  || 13 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=119 bgcolor=#E3E3E3
| 242119 ||  || 5 nov 2002 || Palomar || NEAT || Ursula || 
|-id=120 bgcolor=#E3E3E3
| 242120 ||  || 4 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=121 bgcolor=#F1F1F1
| 242121 ||  || 24 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=122 bgcolor=#F1F1F1
| 242122 ||  || 27 nov 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=123 bgcolor=#F1F1F1
| 242123 ||  || 30 nov 2002 || Socorro || LINEAR || Pallas || 
|-id=124 bgcolor=#F1F1F1
| 242124 ||  || 30 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=125 bgcolor=#F1F1F1
| 242125 ||  || 30 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=126 bgcolor=#E3E3E3
| 242126 ||  || 3 dez 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=127 bgcolor=#E3E3E3
| 242127 ||  || 2 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=128 bgcolor=#E3E3E3
| 242128 ||  || 6 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=129 bgcolor=#FAFAFA
| 242129 ||  || 10 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=130 bgcolor=#E3E3E3
| 242130 ||  || 10 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=131 bgcolor=#F1F1F1
| 242131 ||  || 10 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=132 bgcolor=#E3E3E3
| 242132 ||  || 10 dez 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=133 bgcolor=#E3E3E3
| 242133 ||  || 31 dez 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=134 bgcolor=#E3E3E3
| 242134 ||  || 31 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=135 bgcolor=#F1F1F1
| 242135 ||  || 1 jan 2003 || Kingsnake || J. V. McClusky || — || 
|-id=136 bgcolor=#E3E3E3
| 242136 ||  || 5 jan 2003 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=137 bgcolor=#F1F1F1
| 242137 ||  || 4 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=138 bgcolor=#F1F1F1
| 242138 ||  || 5 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=139 bgcolor=#E3E3E3
| 242139 ||  || 5 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=140 bgcolor=#E3E3E3
| 242140 ||  || 7 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=141 bgcolor=#E3E3E3
| 242141 ||  || 15 jan 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=142 bgcolor=#F1F1F1
| 242142 ||  || 7 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=143 bgcolor=#FAFAFA
| 242143 ||  || 24 jan 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=144 bgcolor=#F1F1F1
| 242144 ||  || 26 jan 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=145 bgcolor=#E3E3E3
| 242145 ||  || 27 jan 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=146 bgcolor=#E3E3E3
| 242146 ||  || 31 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=147 bgcolor=#FFD5EA
| 242147 ||  || 25 jan 2003 || La Silla || A. Boattini, H. Scholl || — || 
|-id=148 bgcolor=#E3E3E3
| 242148 ||  || 1 fev 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=149 bgcolor=#E3E3E3
| 242149 ||  || 1 fev 2003 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=150 bgcolor=#E3E3E3
| 242150 ||  || 2 fev 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=151 bgcolor=#E3E3E3
| 242151 ||  || 4 fev 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=152 bgcolor=#F1F1F1
| 242152 ||  || 21 fev 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=153 bgcolor=#FAFAFA
| 242153 ||  || 23 fev 2003 || Črni Vrh || H. Mikuž || — || 
|-id=154 bgcolor=#FAFAFA
| 242154 ||  || 6 mar 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=155 bgcolor=#F1F1F1
| 242155 ||  || 8 mar 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || Pallas || 
|-id=156 bgcolor=#E3E3E3
| 242156 ||  || 8 mar 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=157 bgcolor=#FAFAFA
| 242157 ||  || 20 mar 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=158 bgcolor=#E3E3E3
| 242158 ||  || 31 mar 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=159 bgcolor=#E3E3E3
| 242159 ||  || 24 mar 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=160 bgcolor=#E3E3E3
| 242160 ||  || 23 mar 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=161 bgcolor=#E3E3E3
| 242161 ||  || 23 mar 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=162 bgcolor=#FAFAFA
| 242162 ||  || 28 mar 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=163 bgcolor=#F1F1F1
| 242163 ||  || 29 mar 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=164 bgcolor=#E3E3E3
| 242164 ||  || 30 mar 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=165 bgcolor=#FAFAFA
| 242165 ||  || 31 mar 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=166 bgcolor=#F1F1F1
| 242166 ||  || 24 mar 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=167 bgcolor=#FAFAFA
| 242167 ||  || 29 mar 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=168 bgcolor=#FAFAFA
| 242168 ||  || 1 abr 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=169 bgcolor=#FAFAFA
| 242169 ||  || 5 abr 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=170 bgcolor=#FAFAFA
| 242170 ||  || 9 abr 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=171 bgcolor=#E3E3E3
| 242171 ||  || 8 abr 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=172 bgcolor=#FAFAFA
| 242172 ||  || 12 abr 2003 || Uccle || T. Pauwels || — || 
|-id=173 bgcolor=#FAFAFA
| 242173 ||  || 7 abr 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=174 bgcolor=#E3E3E3
| 242174 ||  || 25 abr 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=175 bgcolor=#FAFAFA
| 242175 ||  || 26 abr 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=176 bgcolor=#F1F1F1
| 242176 ||  || 26 abr 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=177 bgcolor=#88F2FF
| 242177 ||  || 25 abr 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=178 bgcolor=#E3E3E3
| 242178 ||  || 28 abr 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=179 bgcolor=#FAFAFA
| 242179 ||  || 27 abr 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=180 bgcolor=#FAFAFA
| 242180 ||  || 28 abr 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=181 bgcolor=#FAFAFA
| 242181 ||  || 29 abr 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=182 bgcolor=#FAFAFA
| 242182 ||  || 29 abr 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=183 bgcolor=#E3E3E3
| 242183 ||  || 24 abr 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=184 bgcolor=#F1F1F1
| 242184 ||  || 25 abr 2003 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=185 bgcolor=#F1F1F1
| 242185 ||  || 1 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=186 bgcolor=#FAFAFA
| 242186 ||  || 25 mai 2003 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=187 bgcolor=#FFD5EA
| 242187 ||  || 30 mai 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=188 bgcolor=#FFDAB5
| 242188 ||  || 25 jun 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=189 bgcolor=#FAFAFA
| 242189 ||  || 26 jun 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=190 bgcolor=#FAFAFA
| 242190 ||  || 23 jun 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=191 bgcolor=#FFD5EA
| 242191 ||  || 9 jul 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=192 bgcolor=#FAFAFA
| 242192 ||  || 1 jul 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=193 bgcolor=#E3E3E3
| 242193 ||  || 21 jul 2003 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=194 bgcolor=#F1F1F1
| 242194 ||  || 30 jul 2003 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=195 bgcolor=#E3E3E3
| 242195 ||  || 1 ago 2003 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=196 bgcolor=#FFDAB5
| 242196 ||  || 1 ago 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=197 bgcolor=#E3E3E3
| 242197 ||  || 4 ago 2003 || Needville || J. Dellinger || — || 
|-id=198 bgcolor=#FAFAFA
| 242198 ||  || 22 ago 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=199 bgcolor=#FAFAFA
| 242199 ||  || 20 ago 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=200 bgcolor=#FAFAFA
| 242200 ||  || 22 ago 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

242201–242300 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 242201 ||  || 22 ago 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=202 bgcolor=#FAFAFA
| 242202 ||  || 22 ago 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=203 bgcolor=#FAFAFA
| 242203 ||  || 22 ago 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=204 bgcolor=#FAFAFA
| 242204 ||  || 22 ago 2003 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=205 bgcolor=#FAFAFA
| 242205 ||  || 21 ago 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=206 bgcolor=#FAFAFA
| 242206 ||  || 22 ago 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=207 bgcolor=#FAFAFA
| 242207 ||  || 22 ago 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=208 bgcolor=#FAFAFA
| 242208 ||  || 25 ago 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=209 bgcolor=#FAFAFA
| 242209 ||  || 23 ago 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=210 bgcolor=#FAFAFA
| 242210 ||  || 24 ago 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=211 bgcolor=#FFD5EA
| 242211 ||  || 26 ago 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=212 bgcolor=#E3E3E3
| 242212 ||  || 30 ago 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=213 bgcolor=#E3E3E3
| 242213 ||  || 22 ago 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=214 bgcolor=#FAFAFA
| 242214 ||  || 3 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=215 bgcolor=#FAFAFA
| 242215 ||  || 5 set 2003 || Essen || T. Payer || — || 
|-id=216 bgcolor=#FFD5EA
| 242216 ||  || 13 set 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=217 bgcolor=#E3E3E3
| 242217 ||  || 15 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=218 bgcolor=#F1F1F1
| 242218 ||  || 14 set 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=219 bgcolor=#FAFAFA
| 242219 ||  || 15 set 2003 || Palomar || NEAT || Mitidika || 
|-id=220 bgcolor=#E3E3E3
| 242220 ||  || 15 set 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=221 bgcolor=#FAFAFA
| 242221 ||  || 16 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=222 bgcolor=#E3E3E3
| 242222 ||  || 17 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=223 bgcolor=#F1F1F1
| 242223 ||  || 17 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=224 bgcolor=#FAFAFA
| 242224 ||  || 16 set 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=225 bgcolor=#E3E3E3
| 242225 ||  || 18 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=226 bgcolor=#FAFAFA
| 242226 ||  || 18 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=227 bgcolor=#FAFAFA
| 242227 ||  || 19 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=228 bgcolor=#E3E3E3
| 242228 ||  || 19 set 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=229 bgcolor=#FAFAFA
| 242229 ||  || 17 set 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=230 bgcolor=#E3E3E3
| 242230 ||  || 19 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=231 bgcolor=#F1F1F1
| 242231 ||  || 20 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=232 bgcolor=#F1F1F1
| 242232 ||  || 16 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=233 bgcolor=#FAFAFA
| 242233 ||  || 17 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=234 bgcolor=#F1F1F1
| 242234 ||  || 20 set 2003 || Črni Vrh || Črni Vrh || — || 
|-id=235 bgcolor=#E3E3E3
| 242235 ||  || 20 set 2003 || Kleť || Kleť Obs. || — || 
|-id=236 bgcolor=#F1F1F1
| 242236 ||  || 19 set 2003 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=237 bgcolor=#FAFAFA
| 242237 ||  || 16 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=238 bgcolor=#E3E3E3
| 242238 ||  || 20 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=239 bgcolor=#F1F1F1
| 242239 ||  || 20 set 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=240 bgcolor=#E3E3E3
| 242240 ||  || 18 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=241 bgcolor=#E3E3E3
| 242241 ||  || 19 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=242 bgcolor=#F1F1F1
| 242242 ||  || 19 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=243 bgcolor=#E3E3E3
| 242243 ||  || 26 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=244 bgcolor=#E3E3E3
| 242244 ||  || 28 set 2003 || Emerald Lane || L. Ball || — || 
|-id=245 bgcolor=#E3E3E3
| 242245 ||  || 27 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=246 bgcolor=#FAFAFA
| 242246 ||  || 28 set 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=247 bgcolor=#FAFAFA
| 242247 ||  || 26 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=248 bgcolor=#FAFAFA
| 242248 ||  || 25 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=249 bgcolor=#FAFAFA
| 242249 ||  || 26 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=250 bgcolor=#F1F1F1
| 242250 ||  || 26 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=251 bgcolor=#F1F1F1
| 242251 ||  || 26 set 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || Themis || 
|-id=252 bgcolor=#FAFAFA
| 242252 ||  || 28 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Chloris || 
|-id=253 bgcolor=#FAFAFA
| 242253 ||  || 27 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=254 bgcolor=#E3E3E3
| 242254 ||  || 25 set 2003 || Uccle || T. Pauwels || — || 
|-id=255 bgcolor=#FAFAFA
| 242255 ||  || 24 set 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=256 bgcolor=#F1F1F1
| 242256 ||  || 19 set 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=257 bgcolor=#FAFAFA
| 242257 ||  || 20 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=258 bgcolor=#F1F1F1
| 242258 ||  || 16 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=259 bgcolor=#F1F1F1
| 242259 ||  || 18 set 2003 || Haleakala || NEAT || Phocaea || 
|-id=260 bgcolor=#F1F1F1
| 242260 ||  || 17 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=261 bgcolor=#FAFAFA
| 242261 ||  || 16 set 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=262 bgcolor=#F1F1F1
| 242262 ||  || 26 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=263 bgcolor=#F1F1F1
| 242263 ||  || 30 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=264 bgcolor=#F1F1F1
| 242264 ||  || 19 set 2003 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=265 bgcolor=#F1F1F1
| 242265 ||  || 28 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=266 bgcolor=#FAFAFA
| 242266 ||  || 26 set 2003 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=267 bgcolor=#F1F1F1
| 242267 ||  || 1 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=268 bgcolor=#F1F1F1
| 242268 ||  || 2 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=269 bgcolor=#E3E3E3
| 242269 ||  || 5 out 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=270 bgcolor=#E3E3E3
| 242270 ||  || 5 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=271 bgcolor=#FAFAFA
| 242271 ||  || 21 out 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=272 bgcolor=#F1F1F1
| 242272 ||  || 17 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=273 bgcolor=#E3E3E3
| 242273 ||  || 17 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=274 bgcolor=#F1F1F1
| 242274 ||  || 18 out 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=275 bgcolor=#F1F1F1
| 242275 ||  || 18 out 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=276 bgcolor=#F1F1F1
| 242276 ||  || 16 out 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || Eos || 
|-id=277 bgcolor=#E3E3E3
| 242277 ||  || 16 out 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=278 bgcolor=#FAFAFA
| 242278 ||  || 19 out 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=279 bgcolor=#E3E3E3
| 242279 ||  || 20 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=280 bgcolor=#F1F1F1
| 242280 ||  || 19 out 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=281 bgcolor=#F1F1F1
| 242281 ||  || 19 out 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=282 bgcolor=#F1F1F1
| 242282 ||  || 20 out 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=283 bgcolor=#E3E3E3
| 242283 ||  || 21 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=284 bgcolor=#F1F1F1
| 242284 ||  || 20 out 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=285 bgcolor=#F1F1F1
| 242285 ||  || 18 out 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=286 bgcolor=#F1F1F1
| 242286 ||  || 19 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=287 bgcolor=#E3E3E3
| 242287 ||  || 20 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=288 bgcolor=#E3E3E3
| 242288 ||  || 20 out 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=289 bgcolor=#E3E3E3
| 242289 ||  || 21 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=290 bgcolor=#E3E3E3
| 242290 ||  || 22 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=291 bgcolor=#F1F1F1
| 242291 ||  || 21 out 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=292 bgcolor=#F1F1F1
| 242292 ||  || 21 out 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=293 bgcolor=#F1F1F1
| 242293 ||  || 28 out 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=294 bgcolor=#F1F1F1
| 242294 ||  || 23 out 2003 || Kitt Peak || M. W. Buie || — || 
|-id=295 bgcolor=#E3E3E3
| 242295 ||  || 16 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=296 bgcolor=#F1F1F1
| 242296 ||  || 16 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=297 bgcolor=#E3E3E3
| 242297 ||  || 19 out 2003 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=298 bgcolor=#F1F1F1
| 242298 ||  || 19 out 2003 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=299 bgcolor=#F1F1F1
| 242299 ||  || 22 out 2003 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=300 bgcolor=#E3E3E3
| 242300 ||  || 19 nov 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|}

242301–242400 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 242301 ||  || 16 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=302 bgcolor=#F1F1F1
| 242302 ||  || 18 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=303 bgcolor=#E3E3E3
| 242303 ||  || 18 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=304 bgcolor=#E3E3E3
| 242304 ||  || 20 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=305 bgcolor=#E3E3E3
| 242305 ||  || 20 nov 2003 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=306 bgcolor=#FAFAFA
| 242306 ||  || 20 nov 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=307 bgcolor=#E3E3E3
| 242307 ||  || 20 nov 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=308 bgcolor=#F1F1F1
| 242308 ||  || 16 nov 2003 || Catalina || CSS || — || 
|-id=309 bgcolor=#E3E3E3
| 242309 ||  || 16 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Juno || 
|-id=310 bgcolor=#F1F1F1
| 242310 ||  || 19 nov 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=311 bgcolor=#E3E3E3
| 242311 ||  || 21 nov 2003 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=312 bgcolor=#F1F1F1
| 242312 ||  || 21 nov 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=313 bgcolor=#E3E3E3
| 242313 ||  || 20 nov 2003 || Socorro || LINEAR || Eos || 
|-id=314 bgcolor=#F1F1F1
| 242314 ||  || 20 nov 2003 || Socorro || LINEAR || Eos || 
|-id=315 bgcolor=#E3E3E3
| 242315 ||  || 20 nov 2003 || Socorro || LINEAR || Hector || 
|-id=316 bgcolor=#F1F1F1
| 242316 ||  || 21 nov 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=317 bgcolor=#E3E3E3
| 242317 ||  || 21 nov 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=318 bgcolor=#E3E3E3
| 242318 ||  || 28 nov 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=319 bgcolor=#F1F1F1
| 242319 ||  || 18 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=320 bgcolor=#F1F1F1
| 242320 ||  || 19 nov 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=321 bgcolor=#E3E3E3
| 242321 ||  || 20 nov 2003 || Catalina || CSS || Juno || 
|-id=322 bgcolor=#F1F1F1
| 242322 ||  || 30 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=323 bgcolor=#F1F1F1
| 242323 ||  || 17 dez 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=324 bgcolor=#FAFAFA
| 242324 ||  || 17 dez 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=325 bgcolor=#E3E3E3
| 242325 ||  || 17 dez 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || Eos || 
|-id=326 bgcolor=#E3E3E3
| 242326 ||  || 17 dez 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=327 bgcolor=#E3E3E3
| 242327 ||  || 18 dez 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=328 bgcolor=#E3E3E3
| 242328 ||  || 18 dez 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=329 bgcolor=#F1F1F1
| 242329 ||  || 16 dez 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=330 bgcolor=#F1F1F1
| 242330 ||  || 17 dez 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=331 bgcolor=#E3E3E3
| 242331 ||  || 19 dez 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=332 bgcolor=#E3E3E3
| 242332 ||  || 19 dez 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=333 bgcolor=#E3E3E3
| 242333 ||  || 21 dez 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=334 bgcolor=#E3E3E3
| 242334 ||  || 18 dez 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=335 bgcolor=#F1F1F1
| 242335 ||  || 18 dez 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=336 bgcolor=#E3E3E3
| 242336 ||  || 20 dez 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=337 bgcolor=#F1F1F1
| 242337 ||  || 22 dez 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=338 bgcolor=#E3E3E3
| 242338 ||  || 25 dez 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=339 bgcolor=#F1F1F1
| 242339 ||  || 27 dez 2003 || Catalina || CSS || — || 
|-id=340 bgcolor=#E3E3E3
| 242340 ||  || 27 dez 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=341 bgcolor=#E3E3E3
| 242341 ||  || 28 dez 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=342 bgcolor=#F1F1F1
| 242342 ||  || 17 dez 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=343 bgcolor=#F1F1F1
| 242343 ||  || 17 dez 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=344 bgcolor=#E3E3E3
| 242344 ||  || 14 jan 2004 || Palomar || NEAT || Brangane || 
|-id=345 bgcolor=#E3E3E3
| 242345 ||  || 15 jan 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=346 bgcolor=#E3E3E3
| 242346 ||  || 16 jan 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=347 bgcolor=#E3E3E3
| 242347 ||  || 16 jan 2004 || Palomar || NEAT || Ursula || 
|-id=348 bgcolor=#E3E3E3
| 242348 ||  || 19 jan 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=349 bgcolor=#E3E3E3
| 242349 ||  || 19 jan 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=350 bgcolor=#F1F1F1
| 242350 ||  || 20 jan 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=351 bgcolor=#F1F1F1
| 242351 ||  || 22 jan 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=352 bgcolor=#E3E3E3
| 242352 ||  || 23 jan 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=353 bgcolor=#E3E3E3
| 242353 ||  || 28 jan 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=354 bgcolor=#E3E3E3
| 242354 ||  || 28 jan 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=355 bgcolor=#E3E3E3
| 242355 ||  || 28 jan 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=356 bgcolor=#F1F1F1
| 242356 ||  || 23 jan 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=357 bgcolor=#E3E3E3
| 242357 ||  || 27 jan 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=358 bgcolor=#E3E3E3
| 242358 ||  || 29 jan 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=359 bgcolor=#F1F1F1
| 242359 ||  || 19 jan 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=360 bgcolor=#E3E3E3
| 242360 ||  || 21 jan 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=361 bgcolor=#E3E3E3
| 242361 ||  || 17 jan 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=362 bgcolor=#E3E3E3
| 242362 ||  || 17 jan 2004 || Haleakala || NEAT || Brangane || 
|-id=363 bgcolor=#E3E3E3
| 242363 ||  || 11 fev 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=364 bgcolor=#F1F1F1
| 242364 ||  || 11 fev 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=365 bgcolor=#E3E3E3
| 242365 ||  || 11 fev 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=366 bgcolor=#E3E3E3
| 242366 ||  || 12 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Themis || 
|-id=367 bgcolor=#E3E3E3
| 242367 ||  || 12 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=368 bgcolor=#E3E3E3
| 242368 ||  || 12 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=369 bgcolor=#FAFAFA
| 242369 ||  || 11 fev 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=370 bgcolor=#E3E3E3
| 242370 ||  || 11 fev 2004 || Palomar || NEAT || Juno || 
|-id=371 bgcolor=#E3E3E3
| 242371 ||  || 12 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=372 bgcolor=#E3E3E3
| 242372 ||  || 11 fev 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=373 bgcolor=#E3E3E3
| 242373 ||  || 12 fev 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=374 bgcolor=#E3E3E3
| 242374 ||  || 14 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=375 bgcolor=#E3E3E3
| 242375 ||  || 12 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=376 bgcolor=#E3E3E3
| 242376 ||  || 17 fev 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=377 bgcolor=#FAFAFA
| 242377 ||  || 19 fev 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=378 bgcolor=#E3E3E3
| 242378 ||  || 22 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=379 bgcolor=#E3E3E3
| 242379 ||  || 20 fev 2004 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=380 bgcolor=#E3E3E3
| 242380 ||  || 23 fev 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=381 bgcolor=#E3E3E3
| 242381 ||  || 23 fev 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=382 bgcolor=#E3E3E3
| 242382 ||  || 26 fev 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=383 bgcolor=#E3E3E3
| 242383 ||  || 11 mar 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=384 bgcolor=#E3E3E3
| 242384 ||  || 12 mar 2004 || Palomar || NEAT || Ursula || 
|-id=385 bgcolor=#F1F1F1
| 242385 ||  || 13 mar 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=386 bgcolor=#F1F1F1
| 242386 ||  || 12 mar 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=387 bgcolor=#E3E3E3
| 242387 ||  || 15 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=388 bgcolor=#E3E3E3
| 242388 ||  || 14 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=389 bgcolor=#E3E3E3
| 242389 ||  || 15 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=390 bgcolor=#FAFAFA
| 242390 ||  || 15 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=391 bgcolor=#F1F1F1
| 242391 ||  || 15 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=392 bgcolor=#E3E3E3
| 242392 ||  || 16 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=393 bgcolor=#E3E3E3
| 242393 ||  || 26 mar 2004 || Kitt Peak || DLS || Ursula || 
|-id=394 bgcolor=#FAFAFA
| 242394 ||  || 18 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=395 bgcolor=#E3E3E3
| 242395 ||  || 16 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=396 bgcolor=#E3E3E3
| 242396 ||  || 16 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=397 bgcolor=#E3E3E3
| 242397 ||  || 17 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=398 bgcolor=#F1F1F1
| 242398 ||  || 18 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=399 bgcolor=#F1F1F1
| 242399 ||  || 19 mar 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=400 bgcolor=#E3E3E3
| 242400 ||  || 23 mar 2004 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|}

242401–242500 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 242401 ||  || 23 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=402 bgcolor=#E3E3E3
| 242402 ||  || 23 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=403 bgcolor=#E3E3E3
| 242403 ||  || 26 mar 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=404 bgcolor=#E3E3E3
| 242404 ||  || 26 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=405 bgcolor=#E3E3E3
| 242405 ||  || 28 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=406 bgcolor=#E3E3E3
| 242406 ||  || 16 mar 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=407 bgcolor=#E3E3E3
| 242407 ||  || 26 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=408 bgcolor=#F1F1F1
| 242408 ||  || 17 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=409 bgcolor=#F1F1F1
| 242409 ||  || 12 abr 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=410 bgcolor=#E3E3E3
| 242410 ||  || 12 abr 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=411 bgcolor=#E3E3E3
| 242411 ||  || 11 abr 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=412 bgcolor=#E3E3E3
| 242412 ||  || 13 abr 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=413 bgcolor=#E3E3E3
| 242413 ||  || 14 abr 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=414 bgcolor=#E3E3E3
| 242414 ||  || 14 abr 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=415 bgcolor=#E3E3E3
| 242415 ||  || 14 abr 2004 || Goodricke-Pigott || V. Reddy || — || 
|-id=416 bgcolor=#FAFAFA
| 242416 ||  || 12 abr 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=417 bgcolor=#F1F1F1
| 242417 ||  || 14 abr 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || Pallas || 
|-id=418 bgcolor=#E3E3E3
| 242418 ||  || 11 abr 2004 || Bergisch Gladbach || W. Bickel || Brangane || 
|-id=419 bgcolor=#F1F1F1
| 242419 ||  || 19 abr 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=420 bgcolor=#E3E3E3
| 242420 ||  || 19 abr 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=421 bgcolor=#E3E3E3
| 242421 ||  || 23 abr 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=422 bgcolor=#E3E3E3
| 242422 ||  || 20 abr 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=423 bgcolor=#E3E3E3
| 242423 ||  || 20 abr 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=424 bgcolor=#E3E3E3
| 242424 ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=425 bgcolor=#E3E3E3
| 242425 ||  || 12 jun 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=426 bgcolor=#E3E3E3
| 242426 ||  || 15 jun 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=427 bgcolor=#E3E3E3
| 242427 ||  || 11 jul 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=428 bgcolor=#E3E3E3
| 242428 ||  || 14 jul 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=429 bgcolor=#E3E3E3
| 242429 ||  || 14 jul 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=430 bgcolor=#E3E3E3
| 242430 ||  || 14 jul 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=431 bgcolor=#E3E3E3
| 242431 ||  || 11 jul 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=432 bgcolor=#F1F1F1
| 242432 ||  || 11 jul 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=433 bgcolor=#FAFAFA
| 242433 ||  || 11 jul 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=434 bgcolor=#FAFAFA
| 242434 ||  || 14 jul 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=435 bgcolor=#E3E3E3
| 242435 ||  || 15 jul 2004 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=436 bgcolor=#F1F1F1
| 242436 ||  || 16 jul 2004 || Socorro || LINEAR || Koronis || 
|-id=437 bgcolor=#FAFAFA
| 242437 ||  || 16 jul 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=438 bgcolor=#E3E3E3
| 242438 ||  || 6 ago 2004 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=439 bgcolor=#FAFAFA
| 242439 ||  || 9 ago 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=440 bgcolor=#E3E3E3
| 242440 ||  || 8 ago 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=441 bgcolor=#F1F1F1
| 242441 ||  || 8 ago 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=442 bgcolor=#FAFAFA
| 242442 ||  || 9 ago 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=443 bgcolor=#F1F1F1
| 242443 ||  || 9 ago 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=444 bgcolor=#E3E3E3
| 242444 ||  || 6 ago 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=445 bgcolor=#F1F1F1
| 242445 ||  || 12 ago 2004 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=446 bgcolor=#F1F1F1
| 242446 ||  || 11 ago 2004 || Goodricke-Pigott || Goodricke-Pigott Obs. || — || 
|-id=447 bgcolor=#F1F1F1
| 242447 ||  || 14 ago 2004 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=448 bgcolor=#FAFAFA
| 242448 ||  || 12 ago 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=449 bgcolor=#FAFAFA
| 242449 ||  || 16 ago 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=450 bgcolor=#FFD5EA
| 242450 ||  || 20 ago 2004 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=451 bgcolor=#E3E3E3
| 242451 ||  || 21 ago 2004 || Catalina || CSS || Juno || 
|-id=452 bgcolor=#F1F1F1
| 242452 ||  || 23 ago 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=453 bgcolor=#F1F1F1
| 242453 ||  || 4 set 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=454 bgcolor=#F1F1F1
| 242454 ||  || 7 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=455 bgcolor=#FAFAFA
| 242455 ||  || 7 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=456 bgcolor=#F1F1F1
| 242456 ||  || 8 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=457 bgcolor=#F1F1F1
| 242457 ||  || 8 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=458 bgcolor=#F1F1F1
| 242458 ||  || 10 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=459 bgcolor=#E3E3E3
| 242459 ||  || 10 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=460 bgcolor=#F1F1F1
| 242460 ||  || 10 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=461 bgcolor=#FAFAFA
| 242461 ||  || 10 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=462 bgcolor=#FAFAFA
| 242462 ||  || 9 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=463 bgcolor=#F1F1F1
| 242463 ||  || 10 set 2004 || Socorro || LINEAR || Pallas || 
|-id=464 bgcolor=#FFDAB5
| 242464 ||  || 10 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=465 bgcolor=#FAFAFA
| 242465 ||  || 10 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=466 bgcolor=#FAFAFA
| 242466 ||  || 13 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=467 bgcolor=#F1F1F1
| 242467 ||  || 4 set 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=468 bgcolor=#F1F1F1
| 242468 ||  || 17 set 2004 || Piszkéstető || K. Sárneczky || — || 
|-id=469 bgcolor=#F1F1F1
| 242469 ||  || 18 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=470 bgcolor=#F1F1F1
| 242470 ||  || 18 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=471 bgcolor=#FAFAFA
| 242471 ||  || 22 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=472 bgcolor=#F1F1F1
| 242472 ||  || 16 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=473 bgcolor=#E3E3E3
| 242473 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=474 bgcolor=#FAFAFA
| 242474 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=475 bgcolor=#FAFAFA
| 242475 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=476 bgcolor=#FAFAFA
| 242476 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=477 bgcolor=#F1F1F1
| 242477 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=478 bgcolor=#FAFAFA
| 242478 ||  || 5 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=479 bgcolor=#FAFAFA
| 242479 Marijampole ||  || 12 out 2004 || Moletai || K. Černis, J. Zdanavičius || — || 
|-id=480 bgcolor=#F1F1F1
| 242480 ||  || 6 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=481 bgcolor=#E3E3E3
| 242481 ||  || 7 out 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=482 bgcolor=#FAFAFA
| 242482 ||  || 9 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=483 bgcolor=#F1F1F1
| 242483 ||  || 10 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=484 bgcolor=#E3E3E3
| 242484 ||  || 11 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=485 bgcolor=#FAFAFA
| 242485 ||  || 13 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=486 bgcolor=#FAFAFA
| 242486 ||  || 21 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=487 bgcolor=#FAFAFA
| 242487 ||  || 3 nov 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=488 bgcolor=#F1F1F1
| 242488 ||  || 7 nov 2004 || Antares || ARO || — || 
|-id=489 bgcolor=#FAFAFA
| 242489 ||  || 4 nov 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=490 bgcolor=#FAFAFA
| 242490 ||  || 7 nov 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=491 bgcolor=#FAFAFA
| 242491 ||  || 14 nov 2004 || Cordell-Lorenz || D. T. Durig || — || 
|-id=492 bgcolor=#F1F1F1
| 242492 Fantomas ||  || 10 nov 2004 || Nogales || M. Ory || — || 
|-id=493 bgcolor=#E3E3E3
| 242493 ||  || 22 nov 2004 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=494 bgcolor=#FAFAFA
| 242494 ||  || 2 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=495 bgcolor=#FAFAFA
| 242495 ||  || 2 dez 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=496 bgcolor=#F1F1F1
| 242496 ||  || 8 dez 2004 || Socorro || LINEAR || Koronis || 
|-id=497 bgcolor=#E3E3E3
| 242497 ||  || 8 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=498 bgcolor=#F1F1F1
| 242498 ||  || 9 dez 2004 || Catalina || CSS || Phocaea || 
|-id=499 bgcolor=#F1F1F1
| 242499 ||  || 10 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=500 bgcolor=#E3E3E3
| 242500 ||  || 10 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

242501–242600 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 242501 ||  || 7 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=502 bgcolor=#FAFAFA
| 242502 ||  || 12 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=503 bgcolor=#E3E3E3
| 242503 ||  || 10 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=504 bgcolor=#F1F1F1
| 242504 ||  || 10 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=505 bgcolor=#F1F1F1
| 242505 ||  || 12 dez 2004 || Jarnac || Jarnac Obs. || — || 
|-id=506 bgcolor=#E3E3E3
| 242506 ||  || 13 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=507 bgcolor=#FAFAFA
| 242507 ||  || 11 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=508 bgcolor=#E3E3E3
| 242508 ||  || 12 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=509 bgcolor=#E3E3E3
| 242509 ||  || 11 dez 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=510 bgcolor=#F1F1F1
| 242510 ||  || 15 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=511 bgcolor=#F1F1F1
| 242511 ||  || 10 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=512 bgcolor=#F1F1F1
| 242512 ||  || 18 dez 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=513 bgcolor=#F1F1F1
| 242513 ||  || 18 dez 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=514 bgcolor=#E3E3E3
| 242514 ||  || 16 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=515 bgcolor=#F1F1F1
| 242515 ||  || 31 dez 2004 || Junk Bond || Junk Bond Obs. || — || 
|-id=516 bgcolor=#F1F1F1
| 242516 Lindseystirling || 2005 AW || 4 jan 2005 || Vicques || M. Ory || — || 
|-id=517 bgcolor=#F1F1F1
| 242517 ||  || 1 jan 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=518 bgcolor=#E3E3E3
| 242518 ||  || 6 jan 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=519 bgcolor=#F1F1F1
| 242519 ||  || 6 jan 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=520 bgcolor=#F1F1F1
| 242520 ||  || 6 jan 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=521 bgcolor=#F1F1F1
| 242521 ||  || 7 jan 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=522 bgcolor=#E3E3E3
| 242522 ||  || 7 jan 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=523 bgcolor=#F1F1F1
| 242523 Kreszgéza ||  || 5 jan 2005 || Piszkéstető || K. Sárneczky || — || 
|-id=524 bgcolor=#FAFAFA
| 242524 ||  || 6 jan 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=525 bgcolor=#F1F1F1
| 242525 ||  || 7 jan 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=526 bgcolor=#F1F1F1
| 242526 ||  || 9 jan 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=527 bgcolor=#F1F1F1
| 242527 ||  || 13 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=528 bgcolor=#F1F1F1
| 242528 ||  || 13 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=529 bgcolor=#F1F1F1
| 242529 Hilaomar ||  || 13 jan 2005 || Vicques || M. Ory || — || 
|-id=530 bgcolor=#F1F1F1
| 242530 ||  || 15 jan 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=531 bgcolor=#F1F1F1
| 242531 ||  || 15 jan 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=532 bgcolor=#FAFAFA
| 242532 ||  || 15 jan 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=533 bgcolor=#F1F1F1
| 242533 ||  || 15 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=534 bgcolor=#F1F1F1
| 242534 ||  || 15 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=535 bgcolor=#F1F1F1
| 242535 ||  || 16 jan 2005 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=536 bgcolor=#F1F1F1
| 242536 ||  || 16 jan 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=537 bgcolor=#F1F1F1
| 242537 ||  || 17 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=538 bgcolor=#E3E3E3
| 242538 ||  || 17 jan 2005 || La Silla || A. Boattini, H. Scholl || — || 
|-id=539 bgcolor=#F1F1F1
| 242539 ||  || 1 fev 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=540 bgcolor=#F1F1F1
| 242540 ||  || 1 fev 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=541 bgcolor=#F1F1F1
| 242541 ||  || 9 fev 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=542 bgcolor=#E3E3E3
| 242542 ||  || 9 fev 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=543 bgcolor=#FAFAFA
| 242543 ||  || 2 fev 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=544 bgcolor=#F1F1F1
| 242544 ||  || 3 fev 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=545 bgcolor=#F1F1F1
| 242545 ||  || 28 fev 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=546 bgcolor=#F1F1F1
| 242546 ||  || 2 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=547 bgcolor=#F1F1F1
| 242547 ||  || 3 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=548 bgcolor=#F1F1F1
| 242548 ||  || 4 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=549 bgcolor=#F1F1F1
| 242549 ||  || 4 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=550 bgcolor=#F1F1F1
| 242550 ||  || 3 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=551 bgcolor=#FAFAFA
| 242551 ||  || 3 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=552 bgcolor=#F1F1F1
| 242552 ||  || 8 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=553 bgcolor=#F1F1F1
| 242553 ||  || 8 mar 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=554 bgcolor=#F1F1F1
| 242554 ||  || 4 mar 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=555 bgcolor=#F1F1F1
| 242555 ||  || 7 mar 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=556 bgcolor=#F1F1F1
| 242556 ||  || 8 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=557 bgcolor=#FAFAFA
| 242557 ||  || 9 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=558 bgcolor=#E3E3E3
| 242558 ||  || 9 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=559 bgcolor=#F1F1F1
| 242559 ||  || 10 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=560 bgcolor=#E3E3E3
| 242560 ||  || 9 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=561 bgcolor=#F1F1F1
| 242561 ||  || 11 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=562 bgcolor=#E3E3E3
| 242562 ||  || 8 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=563 bgcolor=#F1F1F1
| 242563 ||  || 9 mar 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=564 bgcolor=#F1F1F1
| 242564 ||  || 9 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=565 bgcolor=#E3E3E3
| 242565 ||  || 8 mar 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || Hector || 
|-id=566 bgcolor=#F1F1F1
| 242566 ||  || 4 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=567 bgcolor=#F1F1F1
| 242567 ||  || 4 mar 2005 || Catalina || CSS || Flora || 
|-id=568 bgcolor=#E3E3E3
| 242568 ||  || 12 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=569 bgcolor=#E3E3E3
| 242569 ||  || 10 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=570 bgcolor=#F1F1F1
| 242570 ||  || 13 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=571 bgcolor=#E3E3E3
| 242571 ||  || 4 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=572 bgcolor=#F1F1F1
| 242572 ||  || 2 abr 2005 || Needville || Needville Obs. || — || 
|-id=573 bgcolor=#F1F1F1
| 242573 ||  || 1 abr 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=574 bgcolor=#F1F1F1
| 242574 ||  || 4 abr 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=575 bgcolor=#F1F1F1
| 242575 ||  || 2 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Eos || 
|-id=576 bgcolor=#E3E3E3
| 242576 ||  || 3 abr 2005 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=577 bgcolor=#F1F1F1
| 242577 ||  || 1 abr 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || Pallas || 
|-id=578 bgcolor=#F1F1F1
| 242578 ||  || 5 abr 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=579 bgcolor=#E3E3E3
| 242579 ||  || 2 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=580 bgcolor=#F1F1F1
| 242580 ||  || 5 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=581 bgcolor=#F1F1F1
| 242581 ||  || 11 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=582 bgcolor=#F1F1F1
| 242582 ||  || 7 abr 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=583 bgcolor=#F1F1F1
| 242583 ||  || 10 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=584 bgcolor=#E3E3E3
| 242584 ||  || 12 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=585 bgcolor=#E3E3E3
| 242585 ||  || 11 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=586 bgcolor=#F1F1F1
| 242586 ||  || 11 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=587 bgcolor=#E3E3E3
| 242587 ||  || 9 abr 2005 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=588 bgcolor=#F1F1F1
| 242588 ||  || 14 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=589 bgcolor=#E3E3E3
| 242589 ||  || 4 abr 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=590 bgcolor=#E3E3E3
| 242590 ||  || 6 abr 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=591 bgcolor=#F1F1F1
| 242591 ||  || 16 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=592 bgcolor=#E3E3E3
| 242592 ||  || 16 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=593 bgcolor=#F1F1F1
| 242593 ||  || 4 mai 2005 || Mauna Kea || C. Veillet || — || 
|-id=594 bgcolor=#E3E3E3
| 242594 ||  || 4 mai 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=595 bgcolor=#E3E3E3
| 242595 ||  || 3 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=596 bgcolor=#E3E3E3
| 242596 ||  || 3 mai 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=597 bgcolor=#88F2FF
| 242597 ||  || 3 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=598 bgcolor=#E3E3E3
| 242598 ||  || 4 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=599 bgcolor=#E3E3E3
| 242599 ||  || 2 mai 2005 || Kitt Peak || DLS || — || 
|-id=600 bgcolor=#E3E3E3
| 242600 ||  || 4 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

242601–242700 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 242601 ||  || 4 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=602 bgcolor=#F1F1F1
| 242602 ||  || 7 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=603 bgcolor=#E3E3E3
| 242603 ||  || 6 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=604 bgcolor=#F1F1F1
| 242604 ||  || 8 mai 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=605 bgcolor=#E3E3E3
| 242605 ||  || 8 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Themis || 
|-id=606 bgcolor=#F1F1F1
| 242606 ||  || 10 mai 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=607 bgcolor=#F1F1F1
| 242607 ||  || 9 mai 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=608 bgcolor=#E3E3E3
| 242608 ||  || 11 mai 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=609 bgcolor=#E3E3E3
| 242609 ||  || 8 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=610 bgcolor=#E3E3E3
| 242610 ||  || 9 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=611 bgcolor=#E3E3E3
| 242611 ||  || 9 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=612 bgcolor=#E3E3E3
| 242612 ||  || 9 mai 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=613 bgcolor=#E3E3E3
| 242613 ||  || 3 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=614 bgcolor=#F1F1F1
| 242614 ||  || 10 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=615 bgcolor=#E3E3E3
| 242615 ||  || 13 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=616 bgcolor=#E3E3E3
| 242616 ||  || 13 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=617 bgcolor=#E3E3E3
| 242617 ||  || 14 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=618 bgcolor=#E3E3E3
| 242618 ||  || 15 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=619 bgcolor=#E3E3E3
| 242619 ||  || 11 mai 2005 || Cerro Tololo || M. W. Buie || — || 
|-id=620 bgcolor=#F1F1F1
| 242620 ||  || 3 mai 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=621 bgcolor=#F1F1F1
| 242621 ||  || 13 mai 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=622 bgcolor=#E3E3E3
| 242622 ||  || 16 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=623 bgcolor=#E3E3E3
| 242623 ||  || 21 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=624 bgcolor=#88F2FF
| 242624 ||  || 21 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=625 bgcolor=#E3E3E3
| 242625 ||  || 2 jun 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=626 bgcolor=#F1F1F1
| 242626 ||  || 3 jun 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=627 bgcolor=#F1F1F1
| 242627 ||  || 3 jun 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=628 bgcolor=#E3E3E3
| 242628 ||  || 5 jun 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=629 bgcolor=#E3E3E3
| 242629 ||  || 6 jun 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=630 bgcolor=#E3E3E3
| 242630 ||  || 18 jun 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=631 bgcolor=#E3E3E3
| 242631 ||  || 18 jun 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=632 bgcolor=#E3E3E3
| 242632 ||  || 30 jun 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=633 bgcolor=#E3E3E3
| 242633 ||  || 28 jun 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=634 bgcolor=#E3E3E3
| 242634 ||  || 29 jun 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=635 bgcolor=#E3E3E3
| 242635 ||  || 29 jun 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=636 bgcolor=#F1F1F1
| 242636 ||  || 29 jun 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=637 bgcolor=#F1F1F1
| 242637 ||  || 30 jun 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=638 bgcolor=#E3E3E3
| 242638 ||  || 29 jun 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=639 bgcolor=#F1F1F1
| 242639 ||  || 30 jun 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=640 bgcolor=#E3E3E3
| 242640 || 2005 ND || 2 jul 2005 || Wrightwood || J. W. Young || — || 
|-id=641 bgcolor=#F1F1F1
| 242641 ||  || 2 jul 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=642 bgcolor=#E3E3E3
| 242642 ||  || 4 jul 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=643 bgcolor=#FFD5EA
| 242643 ||  || 3 jul 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=644 bgcolor=#FAFAFA
| 242644 ||  || 3 jul 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=645 bgcolor=#FAFAFA
| 242645 ||  || 1 jul 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Juno || 
|-id=646 bgcolor=#F1F1F1
| 242646 ||  || 4 jul 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=647 bgcolor=#E3E3E3
| 242647 ||  || 6 jul 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=648 bgcolor=#E3E3E3
| 242648 Fribourg ||  || 13 jul 2005 || Marly || P. Kocher || — || 
|-id=649 bgcolor=#E3E3E3
| 242649 ||  || 11 jul 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=650 bgcolor=#FAFAFA
| 242650 ||  || 15 jul 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Juno || 
|-id=651 bgcolor=#E3E3E3
| 242651 ||  || 30 jul 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=652 bgcolor=#FAFAFA
| 242652 ||  || 27 jul 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=653 bgcolor=#FAFAFA
| 242653 ||  || 29 jul 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=654 bgcolor=#FAFAFA
| 242654 ||  || 4 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=655 bgcolor=#E3E3E3
| 242655 ||  || 26 ago 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=656 bgcolor=#E3E3E3
| 242656 ||  || 26 ago 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || Juno || 
|-id=657 bgcolor=#E3E3E3
| 242657 ||  || 26 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=658 bgcolor=#E3E3E3
| 242658 ||  || 25 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=659 bgcolor=#E3E3E3
| 242659 ||  || 26 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=660 bgcolor=#E3E3E3
| 242660 ||  || 29 ago 2005 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker || — || 
|-id=661 bgcolor=#E3E3E3
| 242661 ||  || 27 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=662 bgcolor=#E3E3E3
| 242662 ||  || 30 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=663 bgcolor=#E3E3E3
| 242663 ||  || 8 set 2005 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=664 bgcolor=#FAFAFA
| 242664 ||  || 28 set 2005 || Eskridge || G. Hug || — || 
|-id=665 bgcolor=#E3E3E3
| 242665 ||  || 25 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=666 bgcolor=#E3E3E3
| 242666 ||  || 26 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=667 bgcolor=#E3E3E3
| 242667 ||  || 27 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=668 bgcolor=#E3E3E3
| 242668 ||  || 23 set 2005 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=669 bgcolor=#E3E3E3
| 242669 ||  || 25 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=670 bgcolor=#F1F1F1
| 242670 ||  || 25 set 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=671 bgcolor=#E3E3E3
| 242671 ||  || 26 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=672 bgcolor=#E3E3E3
| 242672 ||  || 29 set 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=673 bgcolor=#E3E3E3
| 242673 ||  || 29 set 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=674 bgcolor=#E3E3E3
| 242674 ||  || 25 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=675 bgcolor=#E3E3E3
| 242675 ||  || 27 set 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=676 bgcolor=#FAFAFA
| 242676 ||  || 29 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=677 bgcolor=#E3E3E3
| 242677 ||  || 29 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=678 bgcolor=#E3E3E3
| 242678 ||  || 29 set 2005 || Palomar || NEAT || Brangane || 
|-id=679 bgcolor=#E3E3E3
| 242679 ||  || 29 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=680 bgcolor=#E3E3E3
| 242680 ||  || 30 set 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=681 bgcolor=#E3E3E3
| 242681 ||  || 30 set 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=682 bgcolor=#E3E3E3
| 242682 ||  || 30 set 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Pallas || 
|-id=683 bgcolor=#E3E3E3
| 242683 ||  || 30 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=684 bgcolor=#E3E3E3
| 242684 ||  || 23 set 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=685 bgcolor=#E3E3E3
| 242685 ||  || 22 set 2005 || Palomar || NEAT || Hector || 
|-id=686 bgcolor=#E3E3E3
| 242686 ||  || 24 set 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=687 bgcolor=#E3E3E3
| 242687 ||  || 23 set 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=688 bgcolor=#FAFAFA
| 242688 ||  || 26 set 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=689 bgcolor=#E3E3E3
| 242689 ||  || 1 out 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=690 bgcolor=#E3E3E3
| 242690 ||  || 1 out 2005 || Catalina || CSS || Brangane || 
|-id=691 bgcolor=#E3E3E3
| 242691 ||  || 1 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=692 bgcolor=#E3E3E3
| 242692 ||  || 1 out 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=693 bgcolor=#E3E3E3
| 242693 ||  || 3 out 2005 || Silver Spring || Silver Spring Obs. || — || 
|-id=694 bgcolor=#E3E3E3
| 242694 ||  || 1 out 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=695 bgcolor=#E3E3E3
| 242695 ||  || 1 out 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=696 bgcolor=#E3E3E3
| 242696 ||  || 1 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=697 bgcolor=#E3E3E3
| 242697 ||  || 6 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=698 bgcolor=#E3E3E3
| 242698 ||  || 11 out 2005 || Junk Bond || D. Healy || Ursula || 
|-id=699 bgcolor=#E3E3E3
| 242699 ||  || 4 out 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=700 bgcolor=#E3E3E3
| 242700 ||  || 4 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|}

242701–242800 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 242701 ||  || 5 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=702 bgcolor=#E3E3E3
| 242702 ||  || 3 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=703 bgcolor=#E3E3E3
| 242703 ||  || 7 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=704 bgcolor=#E3E3E3
| 242704 ||  || 7 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=705 bgcolor=#E3E3E3
| 242705 ||  || 7 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=706 bgcolor=#E3E3E3
| 242706 ||  || 9 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=707 bgcolor=#E3E3E3
| 242707 ||  || 1 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=708 bgcolor=#FFD5EA
| 242708 ||  || 24 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=709 bgcolor=#E3E3E3
| 242709 ||  || 23 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=710 bgcolor=#E3E3E3
| 242710 ||  || 23 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=711 bgcolor=#FAFAFA
| 242711 ||  || 24 out 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=712 bgcolor=#F1F1F1
| 242712 ||  || 25 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=713 bgcolor=#E3E3E3
| 242713 ||  || 22 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=714 bgcolor=#E3E3E3
| 242714 ||  || 24 out 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=715 bgcolor=#E3E3E3
| 242715 ||  || 25 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=716 bgcolor=#E3E3E3
| 242716 ||  || 22 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=717 bgcolor=#FAFAFA
| 242717 ||  || 22 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=718 bgcolor=#F1F1F1
| 242718 ||  || 22 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=719 bgcolor=#E3E3E3
| 242719 ||  || 24 out 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=720 bgcolor=#FAFAFA
| 242720 ||  || 24 out 2005 || Siding Spring || SSS || Juno || 
|-id=721 bgcolor=#E3E3E3
| 242721 ||  || 25 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=722 bgcolor=#F1F1F1
| 242722 ||  || 26 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=723 bgcolor=#F1F1F1
| 242723 ||  || 26 out 2005 || Palomar || NEAT || Pallas || 
|-id=724 bgcolor=#E3E3E3
| 242724 ||  || 26 out 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=725 bgcolor=#FAFAFA
| 242725 ||  || 25 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=726 bgcolor=#E3E3E3
| 242726 ||  || 25 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=727 bgcolor=#E3E3E3
| 242727 ||  || 24 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=728 bgcolor=#E3E3E3
| 242728 ||  || 25 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=729 bgcolor=#E3E3E3
| 242729 ||  || 27 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=730 bgcolor=#F1F1F1
| 242730 ||  || 25 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=731 bgcolor=#E3E3E3
| 242731 ||  || 26 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=732 bgcolor=#E3E3E3
| 242732 ||  || 29 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=733 bgcolor=#E3E3E3
| 242733 ||  || 24 out 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=734 bgcolor=#FAFAFA
| 242734 ||  || 29 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=735 bgcolor=#E3E3E3
| 242735 ||  || 27 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=736 bgcolor=#F1F1F1
| 242736 ||  || 28 out 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=737 bgcolor=#E3E3E3
| 242737 ||  || 27 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=738 bgcolor=#FAFAFA
| 242738 ||  || 28 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=739 bgcolor=#E3E3E3
| 242739 ||  || 29 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=740 bgcolor=#E3E3E3
| 242740 ||  || 24 out 2005 || Palomar || NEAT || Brangane || 
|-id=741 bgcolor=#F1F1F1
| 242741 ||  || 31 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=742 bgcolor=#E3E3E3
| 242742 ||  || 30 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=743 bgcolor=#E3E3E3
| 242743 ||  || 25 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=744 bgcolor=#F1F1F1
| 242744 ||  || 24 out 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=745 bgcolor=#E3E3E3
| 242745 ||  || 2 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=746 bgcolor=#E3E3E3
| 242746 ||  || 1 nov 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=747 bgcolor=#E3E3E3
| 242747 ||  || 2 nov 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=748 bgcolor=#FAFAFA
| 242748 ||  || 1 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=749 bgcolor=#E3E3E3
| 242749 ||  || 6 nov 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=750 bgcolor=#E3E3E3
| 242750 ||  || 6 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Ursula || 
|-id=751 bgcolor=#E3E3E3
| 242751 ||  || 6 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=752 bgcolor=#FAFAFA
| 242752 ||  || 10 nov 2005 || Catalina || CSS || Juno || 
|-id=753 bgcolor=#F1F1F1
| 242753 ||  || 9 nov 2005 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=754 bgcolor=#E3E3E3
| 242754 ||  || 22 nov 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=755 bgcolor=#FAFAFA
| 242755 ||  || 21 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=756 bgcolor=#FAFAFA
| 242756 ||  || 26 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=757 bgcolor=#E3E3E3
| 242757 ||  || 21 nov 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=758 bgcolor=#FAFAFA
| 242758 ||  || 25 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=759 bgcolor=#FAFAFA
| 242759 ||  || 28 nov 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=760 bgcolor=#FAFAFA
| 242760 ||  || 29 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Juno || 
|-id=761 bgcolor=#F1F1F1
| 242761 ||  || 28 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=762 bgcolor=#F1F1F1
| 242762 ||  || 25 nov 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=763 bgcolor=#FAFAFA
| 242763 ||  || 25 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=764 bgcolor=#F1F1F1
| 242764 ||  || 29 nov 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=765 bgcolor=#F1F1F1
| 242765 ||  || 29 nov 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=766 bgcolor=#FAFAFA
| 242766 ||  || 28 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=767 bgcolor=#FAFAFA
| 242767 ||  || 30 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=768 bgcolor=#F1F1F1
| 242768 ||  || 30 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=769 bgcolor=#E3E3E3
| 242769 ||  || 25 nov 2005 || Catalina || CSS || Brangane || 
|-id=770 bgcolor=#FAFAFA
| 242770 ||  || 5 dez 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=771 bgcolor=#F1F1F1
| 242771 ||  || 7 dez 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=772 bgcolor=#FAFAFA
| 242772 ||  || 5 dez 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=773 bgcolor=#FAFAFA
| 242773 ||  || 1 dez 2005 || Kitt Peak || M. W. Buie || — || 
|-id=774 bgcolor=#FAFAFA
| 242774 ||  || 1 dez 2005 || Kitt Peak || M. W. Buie || — || 
|-id=775 bgcolor=#E3E3E3
| 242775 ||  || 1 dez 2005 || Kitt Peak || M. W. Buie || — || 
|-id=776 bgcolor=#FAFAFA
| 242776 ||  || 24 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=777 bgcolor=#F1F1F1
| 242777 ||  || 22 dez 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=778 bgcolor=#FAFAFA
| 242778 ||  || 21 dez 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=779 bgcolor=#E3E3E3
| 242779 ||  || 22 dez 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=780 bgcolor=#F1F1F1
| 242780 ||  || 25 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=781 bgcolor=#E3E3E3
| 242781 ||  || 25 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=782 bgcolor=#FAFAFA
| 242782 ||  || 27 dez 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=783 bgcolor=#FAFAFA
| 242783 ||  || 25 dez 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=784 bgcolor=#FAFAFA
| 242784 ||  || 26 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=785 bgcolor=#F1F1F1
| 242785 ||  || 27 dez 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=786 bgcolor=#FAFAFA
| 242786 ||  || 27 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=787 bgcolor=#FAFAFA
| 242787 ||  || 28 dez 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=788 bgcolor=#FAFAFA
| 242788 ||  || 29 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=789 bgcolor=#FAFAFA
| 242789 ||  || 27 dez 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=790 bgcolor=#FAFAFA
| 242790 ||  || 4 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=791 bgcolor=#FAFAFA
| 242791 ||  || 5 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=792 bgcolor=#E3E3E3
| 242792 ||  || 5 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=793 bgcolor=#FAFAFA
| 242793 ||  || 8 jan 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=794 bgcolor=#FAFAFA
| 242794 ||  || 6 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=795 bgcolor=#FAFAFA
| 242795 ||  || 11 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=796 bgcolor=#FAFAFA
| 242796 ||  || 20 jan 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=797 bgcolor=#E3E3E3
| 242797 ||  || 20 jan 2006 || Catalina || CSS || Ursula || 
|-id=798 bgcolor=#FAFAFA
| 242798 ||  || 21 jan 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=799 bgcolor=#FAFAFA
| 242799 ||  || 22 jan 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=800 bgcolor=#FAFAFA
| 242800 ||  || 23 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

242801–242900 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 242801 ||  || 25 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=802 bgcolor=#FAFAFA
| 242802 ||  || 27 jan 2006 || 7300 || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=803 bgcolor=#E3E3E3
| 242803 ||  || 23 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=804 bgcolor=#E3E3E3
| 242804 ||  || 23 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=805 bgcolor=#FAFAFA
| 242805 ||  || 25 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=806 bgcolor=#FAFAFA
| 242806 ||  || 26 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=807 bgcolor=#FAFAFA
| 242807 ||  || 26 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=808 bgcolor=#FAFAFA
| 242808 ||  || 26 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=809 bgcolor=#FAFAFA
| 242809 ||  || 26 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=810 bgcolor=#FAFAFA
| 242810 ||  || 26 jan 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=811 bgcolor=#FAFAFA
| 242811 ||  || 23 jan 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=812 bgcolor=#E3E3E3
| 242812 ||  || 23 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=813 bgcolor=#FAFAFA
| 242813 ||  || 24 jan 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=814 bgcolor=#FAFAFA
| 242814 ||  || 25 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=815 bgcolor=#E3E3E3
| 242815 ||  || 25 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=816 bgcolor=#FAFAFA
| 242816 ||  || 26 jan 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=817 bgcolor=#E3E3E3
| 242817 ||  || 26 jan 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=818 bgcolor=#F1F1F1
| 242818 ||  || 26 jan 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=819 bgcolor=#FAFAFA
| 242819 ||  || 30 jan 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=820 bgcolor=#FAFAFA
| 242820 ||  || 31 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=821 bgcolor=#FAFAFA
| 242821 ||  || 31 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=822 bgcolor=#FAFAFA
| 242822 ||  || 31 jan 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=823 bgcolor=#FFDAB5
| 242823 ||  || 23 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=824 bgcolor=#FAFAFA
| 242824 ||  || 2 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=825 bgcolor=#E3E3E3
| 242825 ||  || 4 fev 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=826 bgcolor=#FAFAFA
| 242826 ||  || 4 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || Chloris || 
|-id=827 bgcolor=#FAFAFA
| 242827 ||  || 4 fev 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=828 bgcolor=#E3E3E3
| 242828 ||  || 20 fev 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=829 bgcolor=#FAFAFA
| 242829 ||  || 20 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=830 bgcolor=#E3E3E3
| 242830 Richardwessling ||  || 21 fev 2006 || Antares || R. Holmes || — || 
|-id=831 bgcolor=#FAFAFA
| 242831 ||  || 21 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=832 bgcolor=#E3E3E3
| 242832 ||  || 20 fev 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=833 bgcolor=#FAFAFA
| 242833 ||  || 20 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=834 bgcolor=#E3E3E3
| 242834 ||  || 23 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=835 bgcolor=#FAFAFA
| 242835 ||  || 22 fev 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=836 bgcolor=#E3E3E3
| 242836 ||  || 23 fev 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || Flora || 
|-id=837 bgcolor=#E3E3E3
| 242837 ||  || 21 fev 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=838 bgcolor=#F1F1F1
| 242838 ||  || 24 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=839 bgcolor=#F1F1F1
| 242839 ||  || 24 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=840 bgcolor=#FAFAFA
| 242840 ||  || 25 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=841 bgcolor=#F1F1F1
| 242841 ||  || 25 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || Koronis || 
|-id=842 bgcolor=#FAFAFA
| 242842 ||  || 21 fev 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=843 bgcolor=#88F2FF
| 242843 ||  || 25 fev 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=844 bgcolor=#FAFAFA
| 242844 || 2006 EM || 5 mar 2006 || Mayhill || A. Lowe || — || 
|-id=845 bgcolor=#E3E3E3
| 242845 ||  || 2 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=846 bgcolor=#F1F1F1
| 242846 ||  || 4 mar 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=847 bgcolor=#F1F1F1
| 242847 ||  || 4 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=848 bgcolor=#E3E3E3
| 242848 ||  || 4 mar 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=849 bgcolor=#FAFAFA
| 242849 ||  || 5 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=850 bgcolor=#FAFAFA
| 242850 ||  || 23 mar 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=851 bgcolor=#E3E3E3
| 242851 ||  || 23 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || Pallas || 
|-id=852 bgcolor=#FAFAFA
| 242852 ||  || 23 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=853 bgcolor=#F1F1F1
| 242853 ||  || 24 mar 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=854 bgcolor=#E3E3E3
| 242854 ||  || 26 mar 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || Ursula || 
|-id=855 bgcolor=#FAFAFA
| 242855 ||  || 25 mar 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=856 bgcolor=#FAFAFA
| 242856 ||  || 24 mar 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=857 bgcolor=#F1F1F1
| 242857 ||  || 26 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=858 bgcolor=#FAFAFA
| 242858 ||  || 2 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=859 bgcolor=#F1F1F1
| 242859 ||  || 2 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=860 bgcolor=#F1F1F1
| 242860 ||  || 2 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=861 bgcolor=#F1F1F1
| 242861 ||  || 2 abr 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=862 bgcolor=#F1F1F1
| 242862 ||  || 2 abr 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Pallas || 
|-id=863 bgcolor=#FAFAFA
| 242863 ||  || 6 abr 2006 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=864 bgcolor=#F1F1F1
| 242864 ||  || 9 abr 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=865 bgcolor=#FAFAFA
| 242865 ||  || 19 abr 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=866 bgcolor=#F1F1F1
| 242866 ||  || 19 abr 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=867 bgcolor=#E3E3E3
| 242867 ||  || 20 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=868 bgcolor=#FAFAFA
| 242868 ||  || 20 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=869 bgcolor=#FAFAFA
| 242869 ||  || 25 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=870 bgcolor=#F1F1F1
| 242870 ||  || 24 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=871 bgcolor=#FAFAFA
| 242871 ||  || 25 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=872 bgcolor=#FAFAFA
| 242872 ||  || 26 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=873 bgcolor=#FAFAFA
| 242873 ||  || 18 abr 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=874 bgcolor=#F1F1F1
| 242874 ||  || 19 abr 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=875 bgcolor=#F1F1F1
| 242875 ||  || 21 abr 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=876 bgcolor=#FAFAFA
| 242876 ||  || 26 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=877 bgcolor=#F1F1F1
| 242877 ||  || 30 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=878 bgcolor=#F1F1F1
| 242878 ||  || 30 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=879 bgcolor=#F1F1F1
| 242879 ||  || 29 abr 2006 || Siding Spring || SSS || Pallas || 
|-id=880 bgcolor=#F1F1F1
| 242880 ||  || 25 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=881 bgcolor=#F1F1F1
| 242881 ||  || 30 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=882 bgcolor=#F1F1F1
| 242882 ||  || 26 abr 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=883 bgcolor=#F1F1F1
| 242883 ||  || 2 mai 2006 || Nyukasa || Mount Nyukasa Stn. || — || 
|-id=884 bgcolor=#F1F1F1
| 242884 ||  || 1 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=885 bgcolor=#E3E3E3
| 242885 ||  || 1 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || Maria || 
|-id=886 bgcolor=#F1F1F1
| 242886 ||  || 1 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=887 bgcolor=#F1F1F1
| 242887 ||  || 4 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=888 bgcolor=#F1F1F1
| 242888 ||  || 7 mai 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=889 bgcolor=#F1F1F1
| 242889 ||  || 1 mai 2006 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=890 bgcolor=#F1F1F1
| 242890 ||  || 2 mai 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=891 bgcolor=#F1F1F1
| 242891 ||  || 14 mai 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=892 bgcolor=#F1F1F1
| 242892 ||  || 18 mai 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=893 bgcolor=#FAFAFA
| 242893 ||  || 19 mai 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=894 bgcolor=#FAFAFA
| 242894 ||  || 19 mai 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=895 bgcolor=#F1F1F1
| 242895 ||  || 18 mai 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=896 bgcolor=#FAFAFA
| 242896 ||  || 20 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=897 bgcolor=#F1F1F1
| 242897 ||  || 23 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=898 bgcolor=#FAFAFA
| 242898 ||  || 27 mai 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=899 bgcolor=#F1F1F1
| 242899 ||  || 31 mai 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=900 bgcolor=#F1F1F1
| 242900 ||  || 31 mai 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|}

242901–243000 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 242901 ||  || 30 mai 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=902 bgcolor=#E3E3E3
| 242902 ||  || 26 mai 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=903 bgcolor=#F1F1F1
| 242903 ||  || 30 mai 2006 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=904 bgcolor=#E3E3E3
| 242904 ||  || 30 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=905 bgcolor=#F1F1F1
| 242905 ||  || 30 mai 2006 || Siding Spring || SSS || Eos || 
|-id=906 bgcolor=#F1F1F1
| 242906 ||  || 23 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || Pallas || 
|-id=907 bgcolor=#F1F1F1
| 242907 ||  || 1 jun 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=908 bgcolor=#F1F1F1
| 242908 ||  || 5 jun 2006 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=909 bgcolor=#E3E3E3
| 242909 ||  || 3 jun 2006 || Siding Spring || SSS || Hector || 
|-id=910 bgcolor=#F1F1F1
| 242910 ||  || 16 jun 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=911 bgcolor=#F1F1F1
| 242911 ||  || 19 jun 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=912 bgcolor=#FAFAFA
| 242912 ||  || 21 jun 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=913 bgcolor=#F1F1F1
| 242913 ||  || 27 jun 2006 || Hibiscus || S. F. Hönig || — || 
|-id=914 bgcolor=#E3E3E3
| 242914 ||  || 21 jun 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=915 bgcolor=#FAFAFA
| 242915 ||  || 9 jul 2006 || Vail-Jarnac || Jarnac Obs. || — || 
|-id=916 bgcolor=#FAFAFA
| 242916 ||  || 19 jul 2006 || Lulin Observatory || LUSS || — || 
|-id=917 bgcolor=#88F2FF
| 242917 ||  || 19 jul 2006 || Lulin || LUSS || Vesta || 
|-id=918 bgcolor=#F1F1F1
| 242918 ||  || 19 jul 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=919 bgcolor=#F1F1F1
| 242919 ||  || 24 jul 2006 || Eskridge || Farpoint Obs. || — || 
|-id=920 bgcolor=#F1F1F1
| 242920 ||  || 21 jul 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=921 bgcolor=#E3E3E3
| 242921 ||  || 20 jul 2006 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=922 bgcolor=#F1F1F1
| 242922 ||  || 12 ago 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=923 bgcolor=#F1F1F1
| 242923 ||  || 12 ago 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=924 bgcolor=#E3E3E3
| 242924 ||  || 15 ago 2006 || Lulin Observatory || C.-S. Lin, Q.-z. Ye || — || 
|-id=925 bgcolor=#E3E3E3
| 242925 ||  || 17 ago 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=926 bgcolor=#F1F1F1
| 242926 ||  || 19 ago 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=927 bgcolor=#E3E3E3
| 242927 ||  || 20 ago 2006 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=928 bgcolor=#F1F1F1
| 242928 ||  || 17 ago 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=929 bgcolor=#F1F1F1
| 242929 ||  || 19 ago 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=930 bgcolor=#E3E3E3
| 242930 ||  || 20 ago 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=931 bgcolor=#F1F1F1
| 242931 ||  || 20 ago 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=932 bgcolor=#F1F1F1
| 242932 ||  || 23 ago 2006 || Črni Vrh || Črni Vrh || — || 
|-id=933 bgcolor=#F1F1F1
| 242933 ||  || 24 ago 2006 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=934 bgcolor=#E3E3E3
| 242934 ||  || 19 ago 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=935 bgcolor=#F1F1F1
| 242935 ||  || 21 ago 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=936 bgcolor=#F1F1F1
| 242936 ||  || 21 ago 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=937 bgcolor=#E3E3E3
| 242937 ||  || 21 ago 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=938 bgcolor=#F1F1F1
| 242938 ||  || 28 ago 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=939 bgcolor=#F1F1F1
| 242939 ||  || 29 ago 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=940 bgcolor=#E3E3E3
| 242940 ||  || 29 ago 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=941 bgcolor=#E3E3E3
| 242941 ||  || 30 ago 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || Hector || 
|-id=942 bgcolor=#E3E3E3
| 242942 ||  || 17 ago 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=943 bgcolor=#E3E3E3
| 242943 ||  || 14 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=944 bgcolor=#F1F1F1
| 242944 ||  || 15 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=945 bgcolor=#E3E3E3
| 242945 ||  || 14 set 2006 || Palomar || NEAT || Brangane || 
|-id=946 bgcolor=#E3E3E3
| 242946 ||  || 14 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=947 bgcolor=#E3E3E3
| 242947 ||  || 14 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=948 bgcolor=#E3E3E3
| 242948 ||  || 14 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=949 bgcolor=#F1F1F1
| 242949 ||  || 15 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=950 bgcolor=#E3E3E3
| 242950 ||  || 15 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=951 bgcolor=#E3E3E3
| 242951 ||  || 15 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=952 bgcolor=#E3E3E3
| 242952 ||  || 6 set 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=953 bgcolor=#E3E3E3
| 242953 ||  || 16 set 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=954 bgcolor=#F1F1F1
| 242954 ||  || 16 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=955 bgcolor=#F1F1F1
| 242955 ||  || 17 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=956 bgcolor=#E3E3E3
| 242956 ||  || 17 set 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || Brangane || 
|-id=957 bgcolor=#E3E3E3
| 242957 ||  || 16 set 2006 || Catalina || CSS || Ursula || 
|-id=958 bgcolor=#E3E3E3
| 242958 ||  || 17 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=959 bgcolor=#E3E3E3
| 242959 ||  || 17 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=960 bgcolor=#E3E3E3
| 242960 ||  || 18 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=961 bgcolor=#F1F1F1
| 242961 ||  || 18 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=962 bgcolor=#E3E3E3
| 242962 ||  || 19 set 2006 || Calvin-Rehoboth || Calvin–Rehoboth Obs. || — || 
|-id=963 bgcolor=#F1F1F1
| 242963 ||  || 16 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=964 bgcolor=#E3E3E3
| 242964 ||  || 19 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=965 bgcolor=#F1F1F1
| 242965 ||  || 19 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=966 bgcolor=#E3E3E3
| 242966 ||  || 17 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=967 bgcolor=#E3E3E3
| 242967 ||  || 18 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=968 bgcolor=#F1F1F1
| 242968 ||  || 19 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=969 bgcolor=#F1F1F1
| 242969 ||  || 22 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=970 bgcolor=#E3E3E3
| 242970 ||  || 23 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=971 bgcolor=#E3E3E3
| 242971 ||  || 24 set 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=972 bgcolor=#E3E3E3
| 242972 ||  || 18 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=973 bgcolor=#E3E3E3
| 242973 ||  || 18 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=974 bgcolor=#F1F1F1
| 242974 ||  || 19 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=975 bgcolor=#E3E3E3
| 242975 ||  || 21 set 2006 || Uccle || T. Pauwels || Brangane || 
|-id=976 bgcolor=#F1F1F1
| 242976 ||  || 20 set 2006 || Catalina || CSS || Phocaea || 
|-id=977 bgcolor=#E3E3E3
| 242977 ||  || 25 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=978 bgcolor=#E3E3E3
| 242978 ||  || 25 set 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=979 bgcolor=#E3E3E3
| 242979 ||  || 26 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=980 bgcolor=#E3E3E3
| 242980 ||  || 26 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=981 bgcolor=#E3E3E3
| 242981 ||  || 26 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=982 bgcolor=#F1F1F1
| 242982 ||  || 26 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=983 bgcolor=#F1F1F1
| 242983 ||  || 26 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=984 bgcolor=#F1F1F1
| 242984 ||  || 27 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=985 bgcolor=#E3E3E3
| 242985 ||  || 28 set 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=986 bgcolor=#E3E3E3
| 242986 ||  || 27 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=987 bgcolor=#F1F1F1
| 242987 ||  || 27 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=988 bgcolor=#E3E3E3
| 242988 ||  || 30 set 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Ursula || 
|-id=989 bgcolor=#E3E3E3
| 242989 ||  || 17 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=990 bgcolor=#F1F1F1
| 242990 ||  || 24 set 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=991 bgcolor=#E3E3E3
| 242991 ||  || 18 set 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=992 bgcolor=#E3E3E3
| 242992 ||  || 25 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=993 bgcolor=#E3E3E3
| 242993 ||  || 18 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=994 bgcolor=#F1F1F1
| 242994 ||  || 17 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=995 bgcolor=#E3E3E3
| 242995 ||  || 11 out 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=996 bgcolor=#E3E3E3
| 242996 ||  || 11 out 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || Juno || 
|-id=997 bgcolor=#F1F1F1
| 242997 ||  || 12 out 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=998 bgcolor=#E3E3E3
| 242998 ||  || 12 out 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=999 bgcolor=#F1F1F1
| 242999 ||  || 12 out 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=000 bgcolor=#E3E3E3
| 243000 Katysirles ||  || 1 out 2006 || Apache Point || A. C. Becker || — || 
|}

Ligações externas 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (240001)–(245000) (IAU Minor Planet Center)

242